Het ATP-toernooi van Brisbane 2014 (met de officiële naam Brisbane International presented by Suncorp 2014) werd gespeeld van 29 december tot en met 5 januari 2014. Plaats van handeling, de outdoor hardcourtbanen van het Queensland Tennis Centre in de Australische stad Brisbane. Dit is een van de drie toernooien die het begin van het nieuwe ATP-seizoen inluiden.

Het enkelspel werd gewonnen door Lleyton Hewitt. Hij versloeg in de finale Roger Federer met 6-1, 4-6 en 6-3. Het dubbelspel werd gewonnen door Mariusz Fyrstenberg en Daniel Nestor. Zij versloegen in de finale Juan Sebastián Cabal en Robert Farah Maksoud met 6-7(4), 6-4 en [10-7].

Het gecombineerde ATP/WTA-toernooi van 2014 trok 105.730 toeschouwers.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Finales

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
  Officiële website
 
 
 

ATP-toernooi van Brisbane
Brisbane